Ewen steht für:

 eine Variante des Vornamens Euan
 Ewen, Ortschaft bei Kemble (Gloucestershire), England
 Ewen (Michigan), Ort im Ontonagon County
 Ewen Branch, Fließgewässer im Powell County, Kentucky
 Ewen (Bitburg), eine Wüstung in Rheinland-Pfalz

Ewen ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Ewen (1931–2022), deutscher Politiker (SPD)
 Ettore Ewen (* 1986), US-amerikanischer Wrestler, siehe Big E
 Günter Hermann Ewen (1962–1999), deutscher Amokläufer
 Harold Irving Ewen (1922–2015), US-amerikanischer Astrophysiker
 Herbert Ewen (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Jade Ewen (* 1988), britische Schauspielerin und Sängerin
 Magdalyn Ewen (* 1994), US-amerikanische Leichtathletin
 Marcel Ewen (* 1982), luxemburgischer Springreiter
 Quirin Ewen (1776–1846), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Ralf Ewen (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Sandy Ewen (* 1985), kanadische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Stephen Ewen (* 1980), nordirischer Eishockeyspieler
 Todd Ewen (1966–2015), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Even
 McEwen
 MacEwen